Buckboard bezeichnet die folgenden Fahrzeugarten:
 Buckboard (Fuhrwerk), ein pferdegezogener Transportwagen
 Buckboard (Automobil), ein einfaches Motorfahrzeug

Buckboard bezeichnet die folgenden Fahrzeugmarken:
 American Buckboard, eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Rex Buckboard, eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Star Automobile Company (Ohio), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Buckboard

Buckboard bezeichnet die folgenden Fahrzeugmodelle:
 Orient Buckboard, ehemalige US-amerikanische Automobil-Baureihen